Bahnhof Ebersbach steht für:

 Bahnhof Ebersbach (Fils), Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Bahnhof Ebersbach (Sachs), Landkreis Görlitz, Sachsen